Специалист по полезной нагрузке — особая категория астронавтов в НАСА, которая относится к лицам, отобранным и обученным коммерческой или научно-исследовательской организацией для космических полётов на шаттле с конкретной полезной нагрузкой.

Специалисты по полезной нагрузке, как правило, назначаются для конкретной миссии и отбираются вне стандартного процесса отбора астронавтов НАСА. Они не обязаны быть гражданами США, но назначение должно утвердить НАСА, и кроме того, им необходимо пройти тщательную подготовку.

В ранних миссиях специалистами по полезной нагрузке назначали технических экспертов, которые должны были сопровождать специфическую полезную нагрузку типа научных или коммерческих спутников. В миссиях со «Спейслэб» и другими научными модулями такими специалистами были учёные, имевшие опыт работы с экспериментами, проводимыми во время полёта. Этот термин относился в том числе к представителям стран-партнёров, которые получили возможность первого полёта на борту космического корабля (таких, как Саудовская Аравия и Мексика), а также к конгрессменам и учителям, совершающих полёт в рамках своей миссии.

В отличие от других  — командира, пилота и специалиста полёта — специалист по полезной нагрузке от науки или в составе международного экипажа имел дублёра, который тренировался параллельно на случай болезни основного специалиста или других форс-мажорных обстоятельств.

В первый раз специалист по полезной нагрузке появился на борту шаттла в полёте по программе STS-9 в 1983 году, последним таким специалистом был Илан Рамон на борту STS-107, погибший в 2003 году при катастрофе Колумбии. Илан Рамон был единственным специалистом по полезной нагрузке с момента строительства МКС;  при полетах к станциям Мир и МКС специалист по полезной нагрузке не присутствовал.

Статистика

По миссиям

Совершившие несколько полётов

Специалисты по полезной нагрузке, прошедшие переобучение

По странам

Не летавшие 
Раздел требует дополнения

Отражение в культуре 

Один из главных героев популярного сериала "Теория Большого взрыва" - Говард Воловиц - свой единственный полёт в космос совершил в качестве специалиста по полезной нагрузке. Интересно, что напарником Воловица в этих эпизодах был настоящий астронавт Майкл Массимино.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сотрудники НАСА